Ludwig může znamenat:

 Ludvík, mužské křestní jméno

příjmení osob
 Alexander Ludwig (* 1992), kanadský herec, zpěvák a model
 Bob Ludwig, americký zvukový inženýr
 Ferdinand Ludwig (1839–1915), rakouský podnikatel a politik německé národnosti
 Gerd Ludwig (* 1947), německý novinářský fotograf
 Christa Ludwig (1928–2021), německá operní a koncertní pěvkyně, mezzosopranistka
 Jan Ludwig (také Jan Ludvík; 1832–1875), český hobojista a hudební skladatel
 Jens Ludwig (* 1977), německý kytarista a spoluzakladatel kapely Edguy
 Johannes Ludwig (* 1986), německý sportovní sáňkař
 Karel Ludwig (1919–1977), český fotograf
 Michael Ludwig (* 1972), rakouský sportovní šermíř
 Miroslav Ludwig (* 1956), český chemik, rektor Univerzity Pardubice
 Olaf Ludwig (* 1960), východoněmecký amatérský cyklista
 Petr Ludwig (* 1986), český konzultant, podnikatel, publicista a spisovatel